Ursan ou Ursanne est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Ursan ou Ursanne est un prénom masculin désuet, d'étymologie latine « ursa » signifiant ourse, fêté le 20 décembre.

Leurs autres dérivés sont :
 Urs
 Ursa

Ce prénom est porté par : 
 Ursan, ermite du

Patronyme 
Ursan ou Ursanne est aussi un patronyme.
 Aurica Ursan, acteur local jouant le rôle du Rom Aurica dans le film Gadjo Dilo.

Références